Okręty US Navy o nazwie USS  "Chippewa":
 Pierwszy USS "Chippewa" (1813) był szkunerem. Przechwycony w 1813 od Wielkiej Brytanii. Spalony w tym samym roku.
 Drugi  był 130 działowym okrętem liniowym, którego budowę rozpoczęto w 1814. Nigdy nie ukończony, sprzedany w 1833.
 Trzeci  był brygiem. Wszedł na mieliznę i zatonął w 1816.
 Czwarty  był kanonierką. Zwodowany w 1861, działał w czasie wojny secesyjnej, sprzedany w 1865.
 Piąty USS "Chippewa" (AT-69) był holownikiem oceanicznym. W służbie w latach 1943-47.

Chippewa